Raúl García Ordoñez (1924–2013) kubai kosárlabdázó, olimpikon
 Raúl García Vidal (1930) kubai úszó, olimpikon
 Raúl García Méndez (1943) mexikói szabadfogású birkózó, olimpikon
 Raúl García Cabrera (1959) kubai gyeplabdázó, olimpikon
 Raúl García Escudero (1986) spanyol válogatott labdarúgó